Zombor keresztnév

Települések
 Kiszombor település Csongrád megyében
 Mezőzombor település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Zombor település Szerbiában
 Zobor (szlovákul: Zombor) település Szlovákiában, Nagykürtösi járásban